HAB puede hacer referencia a:
 Hab (comuna)
 High altitude balloon o HAB en inglés, Globo estratosférico